Schurawnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schurawnyky (Horochiw), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw
 Schurawnyky (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw